Cornul de aur   se poate referi la:

 Geografie
 Cornul de Aur (Turcia) – golf ce împarte orașul Istanbul în două părți;
 Cornul de Aur (Vladivostok) – golf pe malurile căruia se află orașul Vladivostok
 Film
 1948 – Cornul de aur – film sovietic (R.S.S. Kazahă), realizat de regizorul Efim Aron;